Austria:
 Mauer – dzielnica Wiednia

Niemcy:
 Mauer – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar

Osoby:
 Albert Mauer – polski hokeista
 Piotr Mauer – polski działacz komunistyczny

Zobacz też:
 Mauern